Октя́брьское шоссе́ — название улиц в нескольких населённых пунктах России.

 Октябрьское шоссе — улица в Волгодонске Ростовской области.
 Октябрьское шоссе — улица в Зеленогорске Красноярского края.

См. также 
 Октябрьская улица
 Октябрьское